Fürstenfeld bezeichnet:

 Fürstenfeld, Stadt in der Steiermark
 Bezirk Fürstenfeld, ehemaliger Bezirk in der Steiermark
 Fürstenfeld (Lied), ein Lied der österreichischen Gruppe S.T.S.
 Kloster Fürstenfeld, ein ehemaliges Zisterzienserkloster in Bayern
 Fürstenfeld (Spiel), ein Brettspiel von Friedemann Friese

Siehe auch:
 Burg Fürstenfeld
 Fürstenfelde
 Fürstenfeldbruck